Амадей VI Зелёный (; ) — граф Савойский с 1343 по 1383 годы, старший сын графа Аймона Миролюбивого и его жены Иоланды Палеологини Монферратской.

Амадей был выдающимся полководцем и правителем, который существенно расширил территорию Савойского графства и успешно маневрировал между двумя великими державами, Францией и Священной Римской империей. Он был очень религиозным человеком, поборником высоких идеалов рыцарства, покровительствовал Петрарке и Гийому де Машо.

Биография 
Амадей унаследовал титул графа Савойского в девять лет. В 1348 году он взял управление графством в свои руки. Ему сразу пришлось подавлять мятежи в городах Пьемонта, а в 1352 году — в Швейцарии. В 1355 году Амадей женился на свояченице дофина Карла (позже короля Франции Карла V), Бонне де Бурбон. Путём завоеваний и покупок к 1360 году Амадей расширил свои владения в западных Альпах, позже он присоединил к ним территории на итальянской стороне гор.

В 1366 году Амадей откликнулся на призыв папы римского Урбана V начать крестовый поход против турок. Он с небольшой армией из 1500—1800 человек отбил у османов полуостров Галлиполи, захваченный ими в 1354 году. Но полуостров находился в руках христиан всего год, поскольку Амадей отправился воевать с Болгарским царством. Высадившись на черноморском побережье, Амадей захватил несколько болгарских городов, осадил Варну, и вынудил болгарского царя Иоанна-Александра освободить пленного византийского императора Иоанна V Палеолога, приходившегося Амадею двоюродным братом. Амадей убедил Иоанна обратиться к папе римскому за помощью в войне с турками.

В июле 1372 года Амадей выступил против миланских Висконти в составе коалиции, во главе которой стояли папа Григорий XI, правители Монферрата, Эсте и Каррары, королева Неаполя, а также Генуэзская и Флорентийская республики. Амадею удалось защитить от миланцев город Асти и при помощи Джона Хоквуда разбить их войска. Удовлетворившись этими успехами Амадей вышел из коалиции и помирился с Висконти. Вскоре он присоединил к своим владениям существенную часть Монферрата, хотя город Асти за собой сохранил Джан Галеаццо Висконти, приходившийся Амадею племянником.

Благодаря своему высокому авторитету Амадей неоднократно выступал в качестве арбитра для разрешения споров между правителями Северной Италии. При его посредничестве в 1381 году был заключён мирный договор между Генуэзской и Венецианской республиками, положивший конец Войне Кьоджи.

Амадей в последние годы жизни мечтал организовать новый крестовый поход в Святую землю, но этим планам не суждено было осуществиться. В 1382 году авиньонский папа Климент VII попросил Амадея выступить против Карла Дураццо, объявленного королём Неаполя римским папой Урбаном VI, и оказать помощь королеве Джованне. В июне 1382 года Амадей выступил в поход, который из-за болезней и голода увяз в Южной Италии. Сам Амадей скончался в начале 1383 года от болезни в Кампобассо.

Предки

Примечания

Литература 
 

Правители Европы XIV века
Савойская династия